Jan I Rode van Opsinnich
 Jan II Rode van Opsinnich